Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „78”:

Wojska Polskiego
 78 Pułk Strzelców Słuckich (1921–1939)
 78 Pułk Piechoty Armii Krajowej (1944)
 78 Pułk Piechoty (1951–1956)

Austro-węgierski
 Węgierski (slawoński) Pułk Piechoty Nr 78 (1860-1918)

Niemiecki
 78 Pułk Piechoty im. Ks. Brunszwickiego Fryderyka Wilhelma (1 Wschodniofryzyjski) – stacjonował w Osnabrück i Aurich; sformowany 30 listopada 1813; przydział w 1914: X Korpus Armijny